Münze steht für:

 Münze, Zahlungsmittel
 Münze, Kurzbezeichnung für Münzprägeanstalt

Münze ist der Familienname folgender Personen:

 Johannes Münze (1823–1868), deutscher Arbeiterfunktionär
 Rudolf Münze (1930–2020), deutscher Chemiker
 Walter Münze (1895–1978), deutscher Maler, Grafiker und Kommunist

Siehe auch:

 Alte Münze
 Neue Münze